

Persone 
 Chloe Vande Velde – calciatrice belga
 Chris VandeVelde – hockeista statunitense su ghiaccio
 Christian Vande Velde – ex ciclista su strada statunitense
 Gerard van Velde – ex pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
 Henk de Velde – filosofo olandese

Altro 
 Casa Velde – monumento architettonicoa Kempen, sul Basso Reno

Pagine correlate 
 van de Velde